Tio Holtzman est un personnage de fiction de l’Univers de Dune, de Frank Herbert. Son nom est sujet à variation, parfois orthographié Holtzmann ou Holzmann par Herbert. Il n'est que mentionné dans le Cycle de Dune, mais apparaît comme personnage à part entière dans le sous-cycle Dune, la genèse de Brian Herbert et Kevin J. Anderson.

Personnage 
Le cycle initial de Dune a lieu bien après la mort de Holtzman dont la vie correspond aux évènements du Jihad Butlérien. Il s’agissait d’un inventeur Ixien de génie dont les travaux obscurs servent de base à de nombreuses technologies utilisées dans l'empire. Il mourut à trente ans lors de la révolte des esclaves sur Poritrin.

Holtzman est présent dans la série La Genèse de Kevin J. Anderson et Brian Herbert, précédant le cycle original. Il y est montré s'appuyant sur les travaux théoriques de son assistante, Norma Cenva, pour mettre au point l'effet Holtzman qui est sa principale contribution.

Effet Holtzman 

L'effet Holtzman n'est jamais décrit en détail, mais est à l'origine de la plupart des techniques avancées de l'univers de Dune.

Armement 
Un bouclier est décrit par Frank Herbert comme « Produit par un générateur Holtzman. Résulte de la Phase Un de l'annulation gravifique. » Les boucliers et lasers étant tous deux basés sur les générateurs et l'effet Holtzman, leur interaction provoque un dysfonctionnement entraînant une explosion de puissance variable, pouvant incapaciter le tireur et le porteur du bouclier, ou bien l’équivalent d'une détonation atomique. Sur la planète Arrakis l’Effet Holtzman qu'utilisent les boucliers attire et perturbe les vers des sables et les rend fous. Les vers sont attirés par les générateurs et les détruisent, raison pour laquelle les Fremens n'en utilisent pas. Dans L'Empereur-Dieu de Dune, Leto II, s'étant incorporé à un ver, fait bannir les boucliers de l'empire afin de se protéger.

Propulsion Holtzman 

Les Longs-Courriers de la guilde utilisent l'effet Holtzman comme mode de déplacement spatial instantané. L'effet Holtzman permet de plier l'espace pour naviguer sans déplacement. Le modèle mathématique de tels moteurs est bien trop compliqué pour être manipulé par l'esprit humain, et les machines pensantes capables de l'utiliser ont été interdites à la fondation de l'empire. La Guilde spatiale utilise l'Épice pour produire des navigateurs doués de prescience limitée, seuls capables de guider les navires dans les plis spatiaux. L'utilisation de boucliers est interdite à bord des long-courriers car ils interagissent avec les moteurs.

Autres usages 
Les suspenseurs utilisés pour faire léviter des objets, comme les brilleurs, les meubles ou les modules utilisés par le baron Harkonnen pour compenser son obésité, s'appuient également sur l'effet Holtzman.

Personnage de Dune